Imielno heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Imielno (Powiat Jędrzejowski), Dorf und Sitz der Gmina Imielno im Powiat Jędrzejowski der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Imielno (Zagórów), Dorf im Powiat Słupecki der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Zagórów
 Imielno (Łubowo), Dorf im Powiat Gnieźnieński der Woiwodschaft Großpolen; siehe Łubowo
 Imielno (Nowe Ostrowy), Dorf im Powiat Kutnowski der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Nowe Ostrowy